Southwick kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Southwick,

Storbritannien 

 Southwick, Wiltshire, ort i England, 
 Southwick, Northamptonshire, England, 
 Southwick, Hampshire – en ort i Hampshire, England
 Southwick, Somerset – en ort i Somerset, England
 Southwick, Tyne and Wear – en ort i Sunderland, Tyne and Wear, England
 Southwick, West Sussex – en stad i West Sussex, England, lokaliserad 8 km väster om Brighton

USA 

 Southwick, Massachusetts, Massachusetts, Hampden County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar